Andreyev, también Andreiev y Andreev, es un apellido y puede referirse a:

 Leonid Andréyev (1871-1919) fue un escritor y dramaturgo ruso.
 Yuri Andreyev (1950), ingeniero ucraniano en la central nuclear de Chernóbil, especialista en descontaminación radiactiva y presidente de la Asociación de afectados e inválidos Unión Chernóbyl de Ucrania.